Remi – antico popolo della Gallia Belgica
 Remi – plurale di remo
 Remi – variante del nome proprio di persona Remigio
 Remi - Le sue avventure – serie animata del 1977, tratta dal romanzo Senza famiglia
 Remi - Le sue avventure – singolo discografico dei Ragazzi di Remi, colonna sonora dell'omonima serie animata
 Remi (Rémi sans famille) – film del 2018 diretto da Antoine Blossier